Haast River er en smeltevandsflod på New Zealands Sydø, der løber ud i det Tasmanske Hav nær byen Haast.

Eksterne henvisninger 

Floder i New Zealand